TKTL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 626 амінокислот, а молекулярна маса — 67 877.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, іоном магнію, тіамін-пірофосфатом.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки